John Tiale (Kroonstad, 15 de maio de 1967) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como goleiro.

Carreira 
John Tiale se profissionalizou no Bloemfontein Celtic.

Seleção 
John Tiale integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo camepeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Naturais de Kroonstad
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000